Жизневские (или Жижневские, ) — польский дворянский род герба Бялыня, восходящий к XVI веку и внесённый в VI и I части родословной книги Виленской, Витебской и Минской губерний.

К этому роду принадлежит известный археолог, основатель Тверского исторического музея Август Казимирович Жизневский. Другие пять родов Жизневских более позднего происхождения.

Литература 
 
 
 herb Bialynia Zyżniewski, …, Żyzniewski, Żyźniewski, Żyżniewski.
 s:pl:Manifest Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (1836) Żyzniewski Daniel

Шляхетские роды герба Бялыня
Дворянские роды, на гербах которых изображены пять страусовых перьев‎